Ponte Internacional da Amizade — liga Brasil e Paraguai
 Ponte da Amizade (Mato Grosso do Sul) — liga os municípios sul-mato-grossenses de Anastácio e Aquidauana
 Ponte da Amizade Afeganistão-Uzbequistão — liga Afeganistão e Uzbequistão

 Ponte da Amizade entre China e Nepal — liga China e Nepal

 Ponte da Amizade (Macau) — liga a península de Macau à ilha de Taipa
 Ponte do Danúbio — antigamente chamada Ponte da Amizade, liga Bulgária e Romênia

 Ponte Internacional da Fraternidade — liga Argentina e Brasil

 Ponte da Unidade — liga Moçambique e Tanzânia

Desambiguações de construções